Суперкубок Греції з футболу 1987 — 2-й розіграш турніру (1-й офіційний розіграш). Матч відбувся 29 серпня 1987 року між чемпіоном Греції «Олімпіакосом» та переможцем кубка Греції ОФІ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 
 Матч на rsssf 

1987
Греція